Antoine Michet (1744-1800), homme politique français ;
  (1885-1964), général de brigade français.